Подання (кінематограф)
 Подання знань
 Конституційне подання